Hohnsen ist der Name

eines Ortsteils von Coppenbrügge
eines untergegangenen Dorfes im heutigen Stadtgebiet von Hildesheim, siehe Hohnsen (Hildesheim)

Siehe auch: Hohnsensee